FMA IA 58 Pucará — avião argentino bimotor turboélice de combate ligeiro
Stenomesson — ou Pucara; género botânico 
Pucará (cantão) — subdivisão do Equador

Arqueologia
Cultura Pukará — do Peru

 Distritos do Peru
Pucará (distrito de Jaén)
Pucará (distrito de Lampa)
Pucará (distrito de Huancayo)

Desambiguações de topônimos